The Penalty – cortometraggio del 1911 prodotto dall'American Film Manufacturing Company
The Penalty – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
The Penalty – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Feature Photoplay Company
The Penalty – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
The Penalty – cortometraggio del 1915 diretto da Ray Myers
The Penalty – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Sunset Film Company
The Penalty – film del 1920 diretto da Wallace Worsley
The Penalty – film del 1941 diretto da  Harold S. Bucquet